Авл Цеци́на Пет (; погиб в 42 году, Рим, Римская империя) — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

Биография

Гражданская карьера 
В 37 году Пет занимал должность консула-суффекта. В 42 году он был приговорён к смертной казни за участие в восстании Камилла Скрибониана против императора Клавдия. Пету оставался только лишь один выход — самоубийство, однако, на такой шаг у него недоставало решимости. Тогда его супруга, Аррия, не покидавшая своего мужа, схватила кинжал, вонзила его себе в грудь и затем передала супругу со словами: « — Paete, non dolet!» («Пет, это не больно»).

Потомки 
Известно, что в браке с Аррией у Пета родились старший сын, вероятно, носивший отцовский преномен и скоропостижно скончавшийся ещё до гибели Авла в 42 году, а также младший, Гай Леканий Басс Цецина Пет, усыновлённый консулом 64 года Гаем Леканием Бассом. Помимо того, Авл имел и дочь, Аррию Младшую, впоследствии выданную замуж за Публия Клодия Тразею.

Примечания

Литература 
 Edmund Groag: Caecina 22. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band III,1, Stuttgart 1897, Sp. 1241.

Зарезавшиеся